Гай Марцій Цензорін ():

 Гай Марцій Цензорін (консул 8 року до н. е.) (д/н — 3 рік н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Марцій Цензорін (монетарій) (д/н — 2 листопада 82 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
Марції Цензоріни